Клан Маколей — один з кланів гірської Шотландії (Гайленд) та один з ірландських кланів.

 Грег Маколей (* 1960) — канадський керлінгіст. Чемпіон світу-2000.
 Девід Маколей (* 1946) — американський художник і дизайнер.
 Кетрін Маколей (1731—1791) — англійська письменниця, історикиня і філософиня. Перша жінка-історик в Англії.
 Мері Маколей (1865—1944) — американська телеграфістка.
 Роберт Маколей (1923—2010) — американський підприємець і благодійник.
 Томас Бабінгтон Маколей (1800—1859) — британський історик і політик. Багато писав як есеїст на тогочасні та історичні суспільно-політичні теми.
 Френсіс Сауербі Маколей (1862—1937) — англійський математик, зробив значний внесок в алгебраїчну геометрію.

 Маколей Калкін (* 1980) — американський актор, один з найуспішніших дітей-акторів в історії Голівуду, що здобув славу головними ролями в комедіях «Сам удома» і «Багатенький Річі».
 Джордж Маколей Тревельян (1876—1962) — англійський історик, у своїх роботах дотримувався ліберальних принципів.